Asbolo – Centauro della mitologia greca
 Asbolo – Uno dei cani di Atteone, caratterizzato da pelo color fuliggine
 8405 Asbolus – Asteroide centauro del sistema solare